Hånuten ist der Name folgender Objekte in Antarktika:
 Hånuten (Königin-Maud-Land), Berg im Wohlthatmassiv, Königin-Maud-Land, Ostantarktika
 Hånuten (Mac-Robertson-Land), Nunatak in den Framnes Mountains, Mac-Robertson-Land, Ostantarktika